Жеча — топоним:
 Жеча — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Жеча — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Жеча — железнодорожная станция в Брянской области.
 Жеча — река в Брянской области.